Малі Вязьоми — село в Одинцовському районі Московської області, входить до складу міського поселення Великі Вязьоми.
 Малі Вязьоми — залізнична платформа в Одинцовському районі Московської області.
 Малі Вязьоми — права притока річки Вязьомка (Великі Вязьоми).

Див. також 
 Великі Вязьоми (значення)
 Вязьоми (садиба)